Joren Dom (Antwerpen, 29 november 1989) is een Belgische voetballer die speelt als rechtsachter maar ook als rechtermiddenvelder uitgespeeld kan worden. Hij komt sinds de zomer van 2022 uit voor OH Leuven.

Carrière
Dom begon zijn carrière bij de jeugd van KFC Kontich vanwaar hij al snel de overstap maakte naar de jeugdploegen van KV Mechelen. Bij KV Mechelen maakte Dom op het einde van het seizoen 2008-2009 dan ook zijn eerste opwachting in het eerste elftal voor een wedstrijd in de Eerste klasse.

Bij het begin van het seizoen 2009-2010 werd Dom uitgeleend aan Rupel Boom FC waar hij onmiddellijk een basisspeler werd. Op 28 juni 2012 tekende hij een contract bij Antwerp FC. Hier werd hij in het seizoen 2016/17 kampioen in Eerste klasse B waardoor Antwerp promoveerde naar de hoogste afdeling.

Dom promoveerde echter niet mee, vanaf het seizoen 2017-2018 zal hij namelijk overstappen naar de grootste rivaal van RAFC namelijk K. Beerschot V.A.. In zijn derde seizoen bij de club werd het kampioenschap in Eerste klasse B behaald, deze keer promoveerde hij wel mee. Hierdoor zal Dom vanaf het seizoen 2020/21 met Beerschot actief zijn op het hoogste niveau.

Statistieken

Palmares
 Royal Antwerp FC

 Beerschot VA

Externe link 
 Spelersprofiel van Joren Dom - RAFCmuseum.be

Dom, Joren